Alison Riske era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Maria João Koehler.

Il singolare del torneo di tennis Open GDF Suez de Touraine 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Mónica Puig che ha battuto in finale Maria João Koehler 3–6, 6–4, 6–1.

Teste di serie

  Aleksandra Panova (primo turno)
  Kristina Mladenovic (secondo turno)
  Stéphanie Foretz Gacon (secondo turno)
  Yvonne Meusburger (quarti di finale)

 Maria João Koehler (finale)
 Claire Feuerstein (primo turno)
 Alison Riske (semifinali)
 Irena Pavlović (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Open GDF Suez de Touraine 2012